Le Canoë Kayak Club Acigné (C.K.C.A.) est une association sportive de canoë-kayak, basée à Acigné, en France.

Évènements 

Le club a organisé la Coupe d'Europe des clubs en 2001 et 2005.

Personnalités

Joueurs de kayak-polo 

 Équipe masculine senior N1 en 2008
 Ronan Le Breton
 Cédric Nicolas
 Vivien Thobie
 Guillaume Berrée
 Nathan Souviraa (membre de l'équipe de France espoir de kayak-polo masculin en 2008)
 Vincent Lamour
 Simon Guillotin

 Équipe féminine senior N1F en 2008
 Isabelle Favereau
 Lydia Moulin
 Céline Roy
 Camille Plady
 Delphine Gaultier
 Lucie Perrin
 Mélanie Biémont

 Anciennes joueuses
 Isabelle Penard
 Anne Gaultier

Résultats sportifs

Kayak-polo Sénior Hommes 
 Championnat de France
 Médaille de bronze 2008
 Médaille de bronze 2009
 Coupe de France
 Médaille d'argent Coupe de France 2000
 Tournoi des As
 Médaille de bronze 2009
 Médaille de bronze 2010

Kayak-polo Sénior Dames 

 Championnat de France
 Champion de France 2005
 Champion de France 2004
 Vice-champion de France 2001
 Vice-champion de France 2000
 Vice-champion de France 1999
 Vice-champion de France 1997

 Coupe d'Europe des clubs
 Médaille d'argent Coupe d'Europe des Clubs 2009
 Médaille d'argent Coupe d'Europe des Clubs 2005
 Médaille d'or Coupe d'Europe des Clubs 2004
 Médaille d'argent Coupe d'Europe des Clubs 2001

 Coupe de France
 Médaille de bronze Coupe de France 2008
 Médaille de bronze Coupe de France 2006
 Médaille d'or Coupe de France 2004
 Médaille d'or Coupe de France 2002
 Médaille d'argent Coupe de France 2001
 Médaille de bronze Coupe de France 2000
 Médaille de bronze Coupe de France 1999
 Médaille d'argent Coupe de France 1998

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kayak-polo

Liens externes 

 Site officiel
 Résultats de kayak-polo
 FFCK - Fiche de l'équipe masculine en N1 : composition en 2008 et tous les résultats
 FFCK - Fiche de l'équipe féminine en N1F : composition en 2008 et tous les résultats

Acigné
Club de canoë-kayak en France
Canoë-kayak en Bretagne
Équipe de kayak-polo